

Acroniem
 POUM of Partido Obrero de Unificación Marxista,  een politieke partij in Spanje
 POUM, Pla d'ordenació urbanística municipal of gemeentelijk stedenbouwkundig plan, het Catalaanse equivalent van het Belgische bijzonder plan van aanleg, een planologisch instrument

Plaats
 Poum (Nieuw-Caledonië), een gemeente in Nieuw-Caledonië